Додо — прозвище бразильских футболистов:
 Домилсон Кордеро дос Сантос (род. 1998).
 Жозе Родолфо Пирес Рибейро (род. 1992).
 Рикардо Лукас (род. 1974).
 Луис Паулу Илариу (род. 1987).